Le Cercle de feu (telenovela)
 Cercle de feu (Ontario) : région contenant d'importants gisements de métaux semi-précieux

Homonymie de toponyme